Il gruppo della bixbyite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della bixbyite 
 Avicennite
 Bixbyite
 Kangite
 Yttriaite-(Y)

Note 

Bixbyite